Migrazione – spostamento che specie viventi animali compiono in modo regolare, periodico (stagionale), lungo rotte ben precise e che coprono distanze anche molto grandi, seguiti da un ritorno alle zone di partenza
Migrazione ittica
Migrazione altitudinale
Migrazione lessepsiana
 Migrazione umana – movimento di individui da un'area geografica a un'altra, fatto con l'intenzione di alloggiarsi temporaneamente o permanentemente nella nuova area
Migrazioni umane preistoriche
 Migrazione – in informatica, procedimento atto a modificare l'hardware o il software, in uso su uno o più computer
 Migrazione – album di Dario Baldan Bembo del 1977

Pagine correlate 
Migration